Župnija Šmihel je lahko:

 Župnija Šmihel, Škofija Koper
 Župnija Šmihel nad Mozirjem, Škofija Celje
 Župnija Šmihel pri Žužemberku, Škofija Novo mesto
 Župnija Novo mesto - Šmihel, Škofija Novo mesto